Coulthard ist der Familienname folgender Personen:

 David Coulthard (* 1971), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Jean Blake Coulthard (1882–1933), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Jean Coulthard (1908–2000), kanadische Komponistin und Musikpädagogin
 Philippa Coulthard (* 1992), australische Schauspielerin
 Raymond Coulthard (* 1968), britischer Schauspieler

Coulthard ist Teil folgender Firmierungen:
 T. Coulthard & Co., ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller